Kronowo ist ein polnischer Ortsname:
 Kronowo (Barczewo), Dorf im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1929: Groß Cronau, 1929 bis 1945: Cronau, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Kronowo (Ryn), Dorf und Siedlung im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Kronau, Kreis Lötzen, Ostpreußen